Geoffrey Kibet (ur. 1990) – lekkoatleta kenijski, średniodystansowiec
 Hilda Kibet (ur. 1981) – lekkoatletka holenderska pochodzenia kenijskiego, biegaczka długodystansowa
 Luke Kibet (ur. 1983) – lekkoatleta kenijski, długodystansowiec
 Moses Kibet (ur. 1991) – lekkoatleta ugandyjski, długodystansowiec
 Robert Kibet (ur. 1965) – lekkoatleta kenijski, średniodystansowiec
 Sylvia Jebiwott Kibet (ur. 1984) – lekkoatletka kenijska, biegaczka długodystansowa